Die Circuitturniere der World Series of Poker, kurz WSOPC, sind Pokerturniere, die seit Anfang 2005 von Caesars Entertainment veranstaltet werden. Sie sollen für die Hauptturnierserie der World Series of Poker, die jährlich von Ende Mai bis Mitte Juli am Las Vegas Strip stattfindet, Werbung betreiben. Die Turniere sind über das ganze Jahr verteilt. Die Sieger erhalten zusätzlich zur Gewinnsumme einen goldenen Ring.

Main Events 
Jedes Event besteht aus mehreren Turnieren. Bei jedem Turnier erhält der Sieger zusätzlich zur Gewinnsumme einen goldenen Ring. Rekordsieger mit 14 Ringen ist Maurice Hawkins. Seit 2011 wird einmal jährlich die National Championship bzw. Global Casino Championship ausgespielt, bei der der Sieger, wie bei der World Series of Poker, ein Bracelet erhält. Ab März 2020 pausierten die Live-Turniere rund anderthalb Jahre aufgrund der COVID-19-Pandemie, stattdessen gab es Austragungen auf dem Onlinepokerraum GGPoker. Nachfolgend sind alle live ausgespielten Hauptturniere aufgelistet. Zum besseren Vergleich ist die Siegprämie immer in US-Dollar umgerechnet.

Jahr:2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Rekordsieger 
Bei den Circuitturnieren erhalten die Spieler für jeden Turniersieg einen Ring. Bei gleicher Anzahl an Ringen sind die Spieler nach ihrer Anzahl an money finishes sortiert.

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

World Series of Poker
Pokerturnierserie
Erstveranstaltung 2005